Krka est le nom de différentes rivières:
 Krka, affluent de la rivière Save (Danube) en Slovénie ;
 Krka, cours d'eau de Croatie qui se jette dans la mer Adriatique ;
 Gurk (rivière) (Slovène: Krka), affluent de la rivière Drave en Autriche.

Autres significations:

 Krka d.d. est le nom d'une compagnie pharmaceutique slovène basée à Novo Mesto et nommée en référence à la rivière slovène ;
 KK Krka Novo Mesto, club de basket-ball de Novo Mesto en Slovénie ;
 Krka (DBM-82), un navire de guerre de la flotte de la marine militaire croate
 Monastère Krka, un monastère médiéval orthodoxe en Croatie ;
 Parc national de Krka en Croatie ;
 KRKA, une station radio à Erath près de la ville de Lafayette en Louisiane aux États-Unis.

Homonymie de toponyme